de Engelse benaming voor de Meskwakihaki, een inheems Amerikaans volk uit het Amerikaanse Grote Merengebied
 de Engelse benaming voor Meskwaki (taal), een Algonkische taal
 Fox (band), Britse popgroep (jaren zeventig)
 Fox (strip), een strip van Jean Dufaux en Jean-François Charles

Geografische namen

Plaatsen 
 Fox (Alaska), census-designated place in de Amerikaanse staat Alaska
 Fox (Indiana), gemeentevrije plaats in de Amerikaanse staat Indiana

Rivieren 
Nieuw-Zeeland (Zuidereiland)
 Fox (Buller), in het district Buller, stroomt uit in de Tasmanzee
 Fox (Westland), in het district Westland, stroomt uit in de Tasmanzee

Verenigde Staten
 Fox (Illinois), zijrivier van de Illinois (staten Wisconsin en Illinois)
 Fox (Little Wabash), zijrivier van de Little Wabash (staat Illinois)
 Fox (Wabash), zijrivier van de Wabash (staten Illinois en Indiana)
 Fox (Winnebagomeer), stroomt uit in het Winnebagomeer (staat Wisconsin)

Personen met de naam Fox

Voornaam 
Fox McCloud, personage uit Nintendo-spel
Fox Stevenson, artiestennaam van Stanley Stevenson, Engels singer-songwriter en muziekproducent

Achternaam 
Emilia Fox, een Britse actrice
Michael J. Fox, een Amerikaanse acteur
Noosha Fox, de zangeres van de band Fox
Samantha Fox, een Brits model en zangeres
Megan Fox, een Amerikaans actrice, model en sekssymbool
Ruel Fox, een Engels voetballer
Terry Fox, een Canadese atleet
Vicente Fox, een Mexicaans politicus en zakenman
William Fox (filmproducent), een Amerikaans filmmaker en oprichter van de Fox Film Corporation
William Fox (Nieuw-Zeeland), premier van Nieuw-Zeeland
Liam Fox, een Schotse voetballer van Raith Rovers FC

Amusement 
Fox Corporation, een Amerikaans mediabedrijf
Fox Entertainment Group, een voormalig Amerikaans televisie-, film- en radionetwerk
20th Century Studios, voorheen 20th Century Fox, een Amerikaanse filmmaatschappij
Searchlight Pictures
Fox Faith
Fox Atomic
Fox Studios
Fox Film Corporation, de voorloper van 20th Century Fox
Fox Broadcasting Company, een Amerikaans televisienetwerk, onderdeel van Fox Corporation
Fox News Channel, een nieuwszender van de Verenigde Staten, onderdeel van Fox Corporation
Fox Sports Eredivisie, een Nederlands digitaal televisiekanaal, voorheen Eredivisie Live
Fox Sports International (Nederland), een Nederlands digitaal televisiekanaal
Fox Kids, een kindertelevisiezender, tegenwoordig Disney XD
Fox Kids (Nederland), een Nederlandse kindertelevisiezender, tegenwoordig Disney XD (Nederland/Vlaanderen)
Fox 8, een Nederlandse televisiezender die een jaar heeft bestaan (tussen 1999/2000)
Fox Nederland, een Nederlandse televisiezender, in 2001 werd overgenomen van News Corporation door SBS en omgevormd via V8 tot Veronica, maar in 2013 onder de naam Fox Nederland werd heropgestart
Fox (televisieserie)
Fox (Stadskanaal), een discotheek in Stadskanaal

Vervoer 
Fox (automerk), een Frans automerk
Fox (Frankrijk), een Frans motorfietsmerk
Fox (Verenigde Staten), een Amerikaans motorfietsmerk
Volkswagen Fox, een stadswagen van Volkswagen

Genetica 
FOX-genen, een familie van belangrijke regulatiegenen